Бардсли () — английская фамилия.

Известные носители 
  (ур. Эккардт; р. 1921/1922) — канадская бадминтонистка, победитель Открытого чемпионата Франции (1946), чемпионка Канады в женских (1949, 1951, 1953) и смешанных (1949, 1951, 1954, 1955) парах.
  (1835—1914) — англиканский священник, епископ Содора и Мэна (1887—1891) и Карлайла (с 1891).
  (род. 1964) — британский футболист, финалист Кубка Англии в составе клуба «Уотфорд» (1984).
  (род. 1984) — американская и британская футболистка, обладатель Кубка Англии и Кубка Английской лиги в составе клуба «Манчестер Сити» (2019).
  (1907—1991) — англиканский священник, епископ Вооружённых сил (1948—1956) и Ковентри (1956—1976).
  (род. 1972) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Сент-Килда».
  (1870—1940) — англиканский священник, епископ Питерборо (1924—1927) и Лестера (с 1927).
  (1931—2020) — британский велогонщик, чемпион Великобритании в спринте (1951).
  (1882—1954) — австралийский крикетчик, победитель турнира «Шеффилд Шилд» в составе команды штата Новый Южный Уэльс (1909, 1911—1912, 1914, 1920—1921, 1923, 1926).
 Бардсли, Фил (род. 1985) — британский футболист.

См. также